Hatzl ist der Familienname von:

 Eva-Maria Hatzl (* 1953), österreichische Beamtin und Politikerin (SPÖ)
 Johann Hatzl  (1942–2011), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Simon Hatzl (* 1973), österreichischer Schauspieler

Hatzl ist ein Ortsname:
 Hatzl (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern